Millie Small, een Jamaicaans zangeres
 Millie (film), een Amerikaanse dramafilm uit 1931